bł. Jacek Orfanell Prades (1578–1622) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 bł. Jacek Maria Cormier (1832–1916) – francuski dominikanin
 bł. Jacek García Riesco (1894–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Jacek
 Błogosławiony Hiacynt